Хедер Дин Локлир () је америчка глумица, рођена 25. септембра 1961. године у Лос Анђелесу (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1984. || Потпаљивачица || -{Firestarter}- || Викторија „Вики” Макги-Томлинсон || 
|-
| 1989. || || -{The Return of Swamp Thing}- || || 
|-
| 1991. || || -{The Big Slice}- || || 
|-
| 1993. || || -{Wayne's World 2}- || || (појаљиање) 
|-
| 1996. || Клуб првих жена || -{The First Wives Club}- || || (појављивање) 
|-
| 1997. || || -{Money Talks}- || || 
|-
| 1997. || || -{Double Tap}- || || 
|-
| 2003. || || -{Uptown Girls}- || || 
|-
| 2003. || Шашава дружина: Поново у акцији || -{Looney Tunes: Back in Action}- || || 
|-
| 2005. || || -{The Perfect Man}- || || 
|-
| 1979. || || -{Tales of the Unexepected}- || || 
|-
| 1981. || || -{The Return of the Beverly Hillbillies}- || || 
|-
| 1981. || || -{Twirl}- || || 
|-
| 1981-1989. || Династија || || 
|-
| 1982-1986 || || T.J. Hooker || 
|-
| 1984. || || -{City Killer}- || || 
|-
| 1986. || || -{T.J. Hooker: Blood Sport}- || || 
|-
| 1988. || || -{Rock 'n' Roll Mom}- || || 
|-
| 1990. || || -{Jury Duty: The Comedy}- || || 
|-
| 1990. || || -{Rich Men, Single Women}- || || 
|- 
| 1990-1991. || || -{Going Places}- || ||
|-
| 1991. || || -{Her Wicked Ways}- || || 
|-
| 1991. || || -{Dynasty: The Reunion}- || || 
|-
| 1992. || || -{Illusions}- || || 
|-
| 1992. || || -{Highway Heartbreaker}- || || 
|-
| 1993-1999 || Мелроуз Плејс || -{Melrouse Place}- || Аманда || и помоћник продуцента
|-
| 1992. || || -{Body Language}- || || 
|-
| 1993. || Затамњење || -{Fade to Black}- || || 
|-
| 1995. || || -{Texas Justice}- || || 
|-
| 1996. || || -{Shattered Mind}- || || 
|-
| 1999-2002. || Сви градоначелникови људи || -{Spin City}- || 
|-
| 2003. || || -{Once Around the Park}- || || 
|-
| 2003. || || -{Scrubs}- || || 
|-
| 2004-2005. || || -{LAX}- || || (и продуцент)
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1961.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Биографије живих особа